Csapó Károly (1930–2003) Liszt Ferenc-díjas népdalénekes, etno-muzikológus
 Csapó Károly (1952) válogatott labdarúgó (Tatabányai Bányász)
 Csapó Károly (1970) labdarúgó (Dorogi FC)